Жучко́в (Жучкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Жучков, Владимир Иванович (род. 1931) — инженер-металлург.
 Жучков, Евгений Иванович (1930—1993) — советский футболист, тренер.
 Жучков, Игорь Николаевич (род. 1963) — советский и российский дзюдоист.
 Жучков, Порфирий Иванович (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Жучков, Сергей Михайлович (1952—2009) — украинский металлург.
 Жучков, Тихон Свиридович (1922—1987) — Герой Советского Союза.

 Жучкова, Вера Капитоновна (1921—2011) — советский и российский ландшафтовед.
 Жучкова, Майя Анатольевна (род. 1986) — российская гребчиха (гребля академическая).

См. также